Криденер:

 Криденер — русский баронский род немецкого происхождения.
 Криденер, Алексей Иванович (1746—1802) — российский государственный деятель, барон, тайный советник.
 Криденер, Антон Карлович (ум. 1840) — русский государственный деятель.
 Криденер, Варвара Юлия фон (1764—1824) — франкоязычная писательница.
 Криденер, Карл Антонович (ум. 1856) — русский генерал.
 Криденер, Николай Павлович (1811—1891) — генерал от инфантерии.
 Криденер, Павел Алексеевич (1784—1858) — русский дипломат.
 Криденер, Фёдор Николаевич (1841—?) — генерал-майор, командир 1-й отдельной кавалерийской бригады.

См. также 
 Крюденер